Михаил Петрович Попов (1837—1898) — русский скульптор, академик и профессор Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге. Учился в Императорской Академии художеств под руководством скульптора Н. С. Пименова. Получил две серебряные медали Академии художеств: малую (1859) и большую (1860). В 1861 году был допущен к конкурсу на золотые медали. Получил малую золотую медаль (1862) за фигуру «Косец». В 1864 году создал барельеф «Иосиф объясняет сны в темнице хлебодару и виночерпию».

Только в 1866 году Попову за барельеф «Пенелопа и её женихи» была присуждена большая золотая медаль со званием  классного художника 1-й степени и правом на шестилетнее пребывание за границей в качестве пенсионера Академии. Посетил Берлин, Вену, Венецию, Неаполь и поселился в Риме.

Во время пребывания своего в чужих краях исполнил, между прочим, статую «Девочка-кокетка», «Группу нищих гугар» и фигуру «Рыбак-неаполитанец, играющий на мандолине». Первое и третье из этих произведений находились на академической выставке 1872 г. За них Попов получил звание академика и денежную премию в 2000 руб.; кроме того, во внимание к его таланту, ему было продолжено пенсионерское содержание ещё на два года.

В 1876 году была вылеплена им статуя «Фрина перед народным судом», вскоре высеченная из мрамора и доставившая художнику звание профессора.

По возвращении в Санкт-Петербург (1878) исполнил статую «Клеопатра», вылепил несколько бюстов (1881), которыми предполагалось окружить монумент Екатерины II в Екатерининском сквере. В 1882 году ездил снова за границу для изваяния из мрамора бюста императора Александра II, для постановки в здании московских судебных установлений, и затем занимался другими менее значительными работами. Из наиболее удачных его произведений, кроме вышеупомянутых, можно указать на бюсты «Плачущего мальчика» и «Смеющуюся девочку», колоссальную статую императора Александра II, характерную голову негра и портретный бюст князя С. Оболенского.

Скульптор памятника основателям города Одессы на Екатерининской площади.

Галерея

Литература

Ссылки 
 Кривдина О. А. Научная реконструкция творческих биографий российских скульпторов середины и второй половины XIX века  // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2008. — Вып. 59.

Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены